Pugled je lahko:
naselje:
Pugled, zaselek južno od Semiča, Bela krajina
Pugled pri Karlovici, vas severno od Sodražice, občina Ribnica
Pugled pri Mokronogu, občina Mokronog - Trebelno
Pugled pri Starem Logu, občina Kočevje

partizanska bolnišnica Pugled

hrib v Sloveniji:
Pugled (615 mnm), vzpetina nad vasjo Mali Lipoglav v mestni občini Ljubljana
Pugled (568 mnm), vzpetina v bližini vasi Landol in Hrenovice v občini Postojna